Jonesboro kan avse:

 Jonesboro, Arkansas
 Jonesboro, Georgia
 Jonesboro, Illinois
 Jonesboro, Indiana
 Jonesboro, Louisiana
 Jonesboro, Maine
 Jonesboro, Oregon